Goldmund steht für:

 Protagonist der Erzählung Narziß und Goldmund von Hermann Hesse
 ein Pseudonym des US-amerikanischen Musikers Keith Kenniff, siehe Helios (Musiker)
 Goldmund e.V., deutscher Verein zur Förderung der Erzählkunst

Siehe auch:
 Chrysostomos